Зали́в — многозначный термин.

Значения 
 Залив — часть моря, глубоко вдающаяся в сушу.
 «Залив» — керченский судостроительный завод.
 «Залив» — американский фильм ужасов режиссёра Барри Левинсона (2012).